Boroviće je lahko:
 Boroviće, Raška (Srbija)
 Boroviće, Sjenica (Srbija)